Căpâlna ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Căpâlna (Alba), Dorf im Kreis Alba
 Căpâlna (Bihor), Dorf im Kreis Bihor
 Căpâlna (Sălaj), Dorf im Kreis Sălaj

 Căpâlna de Jos, Dorf im Kreis Alba
 Căpâlna de Sus, Dorf im Kreis Mureș